Glones (oficial persa) — oficial sassânida do 
 Glones Mirranes — oficial sassânida do 
 Glones (rei huno) — rei huno do 

Desambiguações de antropônimos